Die Olympic Ares  ist ein multifunktionales Offshore-Schiff, dass 2013 an die Reederei Olympic Shipping AS abgeliefert wurde.

Beschreibung 
Die Olympic Ares wurde von der norwegischen Kleven Verft AS als Spezialschiff für den Offshore Einsatz mit Schwerpunkt  Unterwasser-Support- und Konstruktionsarbeiten gebaut. Es wurde für den allgemeinen Offshore-Markt konzipiert, zum Antrieb dienen Azimut-Propeller und es wurde mit dem System Kongsberg K-Pos DP-22 zur dynamischen Positionierung ausgestattet. Dazu gehören neben den Azimuth-Antrieben 2 × Rolls-Royce Bug-Tunnelstrahler zu je 1370 kW, ein einziehbarer Strahler von Rolls-Royce mit 1200 kW und ein Heck-Tunnelstrahler mit 790 kW Leistung. Außerdem wurde das Schiff mit einem Moonpool, einem 250 t Schwerlastkran, 2 ROV`s und einer Helikopterplattform ausgestattet.

Die Olympic Ares war am MeyGen-Projekt in der Installation von riesigen Unterwasser-Strömungsturbinen im Norden Schottlands beteiligt. Das MeyGen-Projekt zählt zum weltgrößten Vorhaben zur Nutzung der Gezeitenströmung.

Weblinks 
Bild und Reederei: , abgerufen am 19. November 2018
Werft , abgerufen am 19. November 2018
Daten , abgerufen am 19. November 2018

Schiff (Bahamas)
Kleven Verft